Yanshan kan syfta på:

Kina
Yanshan, Cangzhou - ett härad i Hebei
Yanshan, Guilin - ett stadsdistrikt i Guangxi
Yanshan, Shangrao - ett härad i Jiangxi
Yanshan, Wenshan - ett härad i Yunnan
 Yanshan (berg) - en bergskedja i Hebei
 Yanshan (socken i Kina) – i provinsen Shandong
 Yanshan (köpinghuvudort i Kina, Guizhou Sheng, lat 28,80, long 107,90) –  i provinsen Guizhou
 Yanshan (sockenhuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 25,16, long 117,18) – i provinsen Fujian
 Yanshan (sockenhuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 30,55, long 108,31) –  i provinsen Chongqing
 Yanshan (ort i Kina, Sichuan Sheng, lat 32,16, long 106,80) – i provinsen Sichuan

WP:Projekt Kina